Carbajosa puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 :
 Carbajosa, localidad del municipio de Valdefresno.
 :
 Carbajosa de la Sagrada, municipio.
 Carbajosa de Armuña, localidad del municipio de Castellanos de Villiquera.
 :
 Carbajosa, localidad del municipio de Villalcampo.

Apellido
 Juan Manuel Chumilla-Carbajosa, cineasta, escritor y artista español.